La saison 1999-2000 de l'USM Alger est la  du club en première division du championnat d'Algérie. L'USMA est engagée en Super Division, en Coupe d'Algérie, en Coupe de la Ligue, et en Coupe des vainqueurs de coupe.

Effectif professionnel 
|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Gardiens
|-

|-

|-

|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Attaquants
|-

|-

|-

|-

Compétitions

Championnat d'Algérie 

(*) : Match(s) ayant été reporté(s)

Journées 1 à 11

Journées 12 à 22

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Évolution du classement et des résultats

Coupe d'Algérie

Coupe de la Ligue

Coupe de la CAF

Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Statistiques des buteurs 

 Total des buts dans le jeu, hors c-s-c.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

1999-2000
Alger USM
Football en Algérie en 1999
Football en Algérie en 2000